Cesarò, een gemeente in Italië
Cesaro (worstelaar), Claudio Castagnoli, een Zwitsers professioneel worstelaar
Ernesto Cesàro, Italiaans wiskundige